Burgeff ist der Name von

 Carl Burgeff (1813–1871), deutscher Sektkellereibesitzer
 Eva Burgeff (geb. Kerckhoff; 1920–1999), deutsche Metallbildhauerin
 Hans Karl Burgeff (Karl Burgeff; 1928–2005), deutscher Metallbildhauer und Kunstprofessor
 Hans Burgeff (Hans Edmund Nikola Burgeff; 1883–1976), deutscher Botaniker und Universitätsprofessor